Melody:

 Melody (род. 1990) — испанская певица.
 melody. (род. 1982) — японская певица.
 «Melody» (2012) — песня Лены Катиной.
 Melody A.M. — дебютный студийный альбом норвежского дуэта Röyksopp.
 Melody Club — шведская синти-поп-роковая группа, образовавшаяся в Векшё.
 Melody Fall — итальянская поп-панк-группа, образовавшаяся в 2003 году в городе Турин.
 Melody Fall — второй студийный альбом группы Melody Fall.
 Melody Maker — старейший в Великобритании музыкальный еженедельник.
 Melody of Oblivion — 6-томная манга, нарисованная Синдзи Катакурой.

См. также 
 Мелодия (значения)
 Мел (имя)